antônio-carlense – abitanti di Antônio Carlos (Minas Gerais)
antônio-carlense – abitanti di Antônio Carlos (Santa Catarina)